Bennett Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Springs (Missouri)
 Bennett Springs (Virginia)